Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce nożnej, które występują podczas Złotego Pucharu CONCACAF 2017 na boiskach Stanów Zjednoczonych w dniach od 7 lipca do 26 lipca 2017 roku.

 Przynależność klubowa - stan na 7 lipca 2017.
 Wiek zawodnika aktualny na dzień rozpoczęcia pucharu.
 Liczba występów i goli podana do dnia rozpoczęcia pucharu (źródło: National-Football-Teams.com).
 Legenda::LM – liczba meczów w kadrzeLB – liczba bramek w kadrzeBR – bramkarzOB – obrońcaPO – pomocnikNA – napastnik

Grupa A

Trener:  Jorge Luis Pinto (ur. 16.12.1952)

Trener:  Óscar Ramírez (ur. 08.12.1964)

Trenerzy:  Marie-Rose Carême (ur. ?) &  Jaïr Karam (ur. ?)

Trener:  Octavio Zambrano (ur. 03.02.1958)

Grupa B

Trener:  Bruce Arena (ur. 21.09.1951)

Trener:  Hernán Darío Gómez (ur. 03.02.1956)

Trener:  Louis Marianne (ur. ?)

Trener:  Henry Duarte (ur. 05.10.1958)

Grupa C

Trener:  Juan Carlos Osorio (ur. 08.06.1961)

Trener:  Eduardo Lara (ur. 04.09.1959)

Trener:  Remko Bicentini (ur. 20.02.1968)

Trener:  Theodore Whitmore (ur. 05.08.1972)

Przypisy 

Złoty Puchar CONCACAF 2017